Greenbush, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Greenbush (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 East Greenbush, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.